Кей Уильямсон, урождённая Рут Маргарет Уильямсон, (; ) — учёная-африканист, профессор Ибаданского университета, специалистка по языкам Нигерии, одна из известных пропагандистов паннигерийского алфавита. Основные публикации посвящены иджоидным языкам.

Биография 
Родилась в Британии в городе Херефорд. Училась в  и Йельском университете. В 1981 году предложила первый вариант паннигерийского алфавита. Была активным членом многих международных академических лингвистических организаций. Последние годы жизни работала в  (Нигерия). Умерла от сердечного приступа, находясь в Бразилии.

Публикации 
Williamson, Kay.  1965 (2nd ed. 1969).  A grammar of the Kolokuma dialect of Ịjọ.  (West African Language Monographs, 2.) London: C.U.P.
Williamson, Kay, and Kiyoshi Shimizu (edd.).  1968.  Benue-Congo comparative wordlist: Volume I.  Ibadan: West African Linguistic Society.
Williamson, Kay (ed.)  1972.  Igbo-English dictionary.  Benin: Ethiope Publishing Corporation.
Williamson, Kay (ed.).  1973.  Benue-Congo comparative wordlist: Volume II.  Ibadan: West African Linguistic Society.
Williamson, Kay (ed.)  1983.  Orthographies of Nigerian languages: Manual II.  Lagos: National Language Centre, Federal Ministry of Education.
Williamson, Kay, and A. O. Timitimi (edd.).  1983.  Short Ịzọn-English dictionary.  (Delta Series No. 3.)  Port Harcourt: University of Port Harcourt Press. 
Williamson, Kay.  1984.  Practical orthography in Nigeria. Ibadan: Heinemann Educational Books Ltd.
Williamson, Kay.  1971.  The Benue-Congo languages and Ịjọ. , Vol. 7, series ed. by T. A. Sebeok, 245-306.
Williamson, Kay.  1979.  Small languages in primary education: the Rivers Readers Project as a case history.  African Languages/Langues Africaines 5:2.95-l05.
Williamson, Kay.  1989.  Niger-Congo Overview. In: The Niger-Congo languages, ed.  by John Bendor-Samuel, 3-45.  University Press of America.
Williamson, Kay.  1989.  Benue-Congo Overview.  In: The Niger-Congo languages, ed.  by John Bendor-Samuel, 246-274.  University Press of America.
Williamson, Kay, and Roger Blench.  2000.  Niger-Congo.  In: African languages: an introduction, ed. B. Heine and D. Nurse, Chapter 2, 11-42.  Cambridge: Cambridge University Press.

Ссылки 
 Биография
 Биография и фото

Африканисты
Выпускники Йельского университета
Выпускники Колледжа Святой Хильды
Лингвисты XX века
Лингвисты Великобритании
Женщины-лингвисты